Состав сборных на чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд 2022. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря.

Заявка сборной Австрии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Германии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Канады на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной России на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Словакии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной США на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Чехии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Швейцарии на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Заявка сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1